es un personaje del manga y OVA Hellsing, creado por Kouta Hirano; pero en el anime solo aparece en un video promocional. Su voz japonesa en el OVA es interpretada por Nobuo Tobita. Él es el líder de Millennium.

Un antiguo Primer Teniente de la SS. Adolf Hitler dio una orden especial #666, poniéndolo a él a cargo de un proyecto súper secreto, cuyo principal objetivo era el perfeccionamiento de un proceso de vampirización artificial. El éxito de este proyecto le permitiría a los nazis utilizar vampiros en batalla y cambiar el curso de la guerra a su favor. La operación sufrió un ataque y fue clausurada por Walter C. Dornez y Alucard en 1944. Sin embargo, la derrota terminó siendo solo un revés menor, ya que el Mayor y sus subordinados lograron escapar a Sudamérica ilesos, donde continuaron la investigación.

Aunque otros oficiales nazis de mayores rangos acompañaron a Millennium a su escondite en Sudamérica y trataron de ejercer su autoridad, los oficiales vampiros leales al Mayor pusieron rápidamente fin a esto (y a ellos). Dependiendo de la traducción utilizada, el Mayor es variablemente un subcomandante de Millennium, o su fundador y el líder de una fuerza especial Werwolf.

El propósito original de la investigación nazi de vampiros era asegurar la victoria de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y crear un Reich (imperio) que durara mil años (por eso el nombre "Millennium"), pero, en palabras del Mayor, "No tenemos propósito." Él declara que simplemente desea iniciar una guerra sin fin ("Es para poder saborear la alegría de la guerra por siempre, por la siguiente guerra, y por la guerra después de ésa."). En su famoso discurso de "Me encanta la guerra", se explaya acerca de su amor por todas las facetas de la guerra, indiferentemente del lado ganador. Cuando Integra Hellsing le pregunta por su propósito, él le responde que no tiene propósito. Le explica que mientras que otros no eligen un medio para lograr sus fines, él no elige un fin para lograr sus medios. Lo que esto significa con exactitud todavía está por verse, aunque sus diálogos en capítulos recientes indican la inminente conclusión de su agenda oculta (una teoría propuesta por fanáticos especula que su gran plan es simplemente un elaborado intento suicida, ideado para dejar una marca duradera en el mundo).

En el capítulo 70 (Castlevania), se ofreció un vistazo atormentante a su pasado. El capítulo mismo es una retrospectiva a la vida de Alucard como Vlad III Dracula, que termina con su ejecución y transformación en vampiro. En uno de los paneles, transversal a Alucard mirando a su verdugo, el Mayor aparece usando su uniforme de la SS sangrado, con moretones, y con alguien apuntándole una pistola a la cabeza. Ésta podría a manera de conectar a los dos hombres, indicando que enfrentaron circunstancias similares y decidieron en última instancia convertirse en monstruos para extender sus vidas. En el caso del Mayor la "ejecución" tuvo lugar durante la batalla de Berlín, pues tras ser disparado por los rusos, estos celebraban la victoria en la puerta de Brandenburgo.Se le ofreció la inmortalidad vampirica, pero la rechazo diciendo que quería seguir viviendo como un simple humano. Tras sufrir estas heridas al parecer se vio sometido a algún tipo de operación que le convirtió en un ciborg, lo cual le permitió llegar a nuestros días sin envejecer nada. La insignia en su hombro lo identifica como Obersturmführer (Primer Teniente), lo que es consistente con la declaración del obispo corrupto del Vaticano en el volumen 4. Esto también confirma que esta escena tiene lugar después de Hellsing: El Amanecer, que está ambientado en septiembre de 1944.
Posee algún tipo de sistema de defensa que le permite reflectar ataques ligeros pero al parecer es incapaz de hacer frente a ataques más potentes (como se ve en el capítulo 92 cuando Seras le dispara con un Flak 88 mm). Al final del volumen 9 y el volumen 10, Cuando Integra ordena a Seras, destruir al Mayor, protegido con un blindaje, Seras transforma su brazo izquierdo en un cañón, el cual destruye el vidrio y destrozan la parte izquierda del Mayor, y ven que era un cyborg; Seras e Integra, al observar esto, le dicen que es un monstruo, pero él les explica que es más humano que el mismo Alucard, ya que él es un monstruo con apariencia humana y él un humano con apariencia de un monstruo, al final del capítulo 93, Integra y el Mayor, se apuntan con sus armas, la cual deja herida a Integra en un ojo, que luego perdería, y al Mayor finalmente derrotado con un disparo en la cabeza.

Famosamente bajo y gordo, en el vídeo promocional del OVA se lo ve comiendo, para el entretenimiento de los fanáticos. Cuando se lo ve con una cruz esvástica en el tráiler del OVA, tiene una taza de té en la mano.

"Montana Max" puede ser visto en "Engrish", junto al nombre del Capitán, en un cuadro que consiste de texto mezclado al principio del volumen 4. Su identificación se muestra en el reverso del volumen 5.

"Montana Max" era un personaje prototipo Mayor visto en Angel Dust y Coyote (dos de los Ero-mangas previos de Hirano). Aunque algunos creen que esto es solo una broma interna y no debería ser tomado canónicamente (debido a las frecuentes oscuras referencias a televisión y cine), el uso de este nombre podría tomarse como de valor real, a menos que sea directamente indicado como chiste.

Trivia 
 Montana Max era también el nombre de un personaje de la serie de televisión de los 1990s Tiny Toon Adventures que era conocido por ser increíblemente rico y arrogante, aparte de muy bajo. Es posible que Hirano eligiera este nombre debido a sus rasgos similares.
 La elección de Nobuo Tobita como la voz del Mayor puede ser una broma interna. Tobita hizo una vez la voz de un personaje cuyas vestimentas y actitud son similares a las de Alucard (Kurodou Akabane del anime Get Backers). También en Gankutsuou (un anime de GONZO, la productora del anime de Hellsing), el personaje de Tobita, Baptistin, era la mano derecha del de Nakata, el Conde de Monte Cristo.

Personajes de Hellsing

en:The Major (Hellsing)